Komunistički Bund (Ukrajina)
Komunistički Bund (Poljska)
Komunistički Bund (Rusija)